Maurizio Ganz (* 13. října 1968 Tolmezzo) je italský fotbalový trenér a bývalý útočník. Největší hráčský úspěch zaznamenal v dresu AC Milán v sezoně 1998/99 když slavil titul. Do národního týmu byl povolán v roce 1993, ale nikdy si za reprezentaci nezahrál. Aktivní kariéru ukončil ve věku 38 let.

Po ukončení hráčské kariéry se rozhodl věnovat trenéřině. Dne 25. června 2019 byl jmenován trenérem ženského klubu AC Milán.

Přestupy 

 z UC Sampdoria do Calcio Monza za 110 000 Euro
 z Calcio Monza do Parma AC za 550 000 Euro
 z Parma AC do Brescia Calcio za 950 000 Euro
 z Brescia Calcio do Atalanta BC za 120 000 Euro
 z Atalanta BC do FC Inter Milán za 1 200 000 Euro
 z FC Inter Milán do AC Milán za 500 000 Euro
 z AC Milán do AC Benátky zadarmo

Hráčská statistika

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz 1. italské ligy (1998/99)
 1x vítěz 2. italské ligy (1991/92)
 1× vítěz italského poháru (1987/88)

Individuální 
 nejlepší střelec v poháru UEFA (1996/97 – 8 branek)
 nejlepší střelec v 2. italské lize (1991/92 – 19 branek)

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.it 
 Profil trenéra na Transfermarkt.it 
 Statistika hráče na magliarossonera.it 

Italští fotbalisté
Fotbalisté Sampdorie Janov
Fotbalisté Parmy
Fotbalisté Brescie
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Fotbalisté Interu Milán
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté SSC Venezia
Fotbalisté ACF Fiorentina
Fotbalisté AC Ancona
Fotbalisté Modena FC
Fotbalisté FC Lugano
Narození v roce 1968
Žijící lidé
Muži
Narození 13. října